Georg(e) Frederik von Krogh er navnet på flere personer:

 Georg Frederik von Krogh (1653-1721) – dansk-norsk officer
 Georg Frederik von Krogh (1687-1768) – dansk-norsk officer
 Georg Frederik von Krogh (1732-1818) – dansk-norsk officer
 Georg Frederik von Krogh (1777-1826) – dansk-norsk officer
 Georg Frederik von Krogh (1793-1864) – tysk senator i Goslar
 George Frederik von Krogh (publicist) (1802-1841) – norsk publicist
 George Frederik von Krogh (søofficer) (1843-1901) – norsk søofficer